Jordaans voetbalelftal (mannen)
 Jordaans voetbalelftal (vrouwen)